Клаудія Коде-Кільш і Яна Новотна були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Новотна, яка виступала в парі з Тіною Шоєр-Ларсен.

Новотна і Шоєр-Ларсен виграли титул, перемігши у фіналі Андреа Бецнер і Юдіт Візнер з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1988 Citizen Cup Doubles Draw

Тур WTA 1988
WTA Hamburg